O Racing Beirut é um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1950.

Notáveis futebolistas
 Sergey Erzrumyan
 Joseph Abou Murad
 Foud Sayegh

Notáveis treinadores 
 Ljubiša Broćić (1955)
 Ion Bogdan (1967–70)
 Dorian Marin (2004–05)
 Libor Pala (2012–15)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1950